Bloedstolling
Coagulatie (waterzuivering)
Stremming van melk bij de bereiding van kaas
Stolling